Ястремський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ястремський Сергій (1857 — ?) — революціонер, активний діяч революції 1905; автор праць про якутську мову.
 Ястремський Юліян (1910–1999) — канадський архітектор українського походження.

Див. також 
Ястремська
Ястржембський

Українські прізвища